

Шиганак — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Шиганак — село, Сарисуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Саришиганак
 Чиганацький сільський округ